Анато́лий Ива́нович У́ткин (историк): Уткин, Анатолий Иванович (1944—2010) — российский историк-американист
 Уткин, Анатолий Иванович (1944—2020) — российский историк